Le tournoi de tennis d'Atlanta 2001 s'est déroulé du 23 au  à Atlanta sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant Xavier Malisse en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Mahesh Bhupathi et Leander Paes s'imposent en finale face à Rick Leach et David Macpherson. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en avril 2001